Николай Михайлович Корнилов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.  Николай Михайлович Корнилов - один из основателей 2-Нерюктяйинской средней школы, кавалер двух орденов Ленина, Заслуженный учитель школ РСФСР, ЯАССР, отличникнародного просвещения. Он авторпервого букваря для ликбеза, старейший директор 2-й Нерюктяйинской средней школы, вложивший весомый вклад воснование материальной базышколы и отдавший 50 лет своейжизни, всю энергию, знание делувоспитания и обученияподрастающего поколения.

Биография 
Первый советский учитель, Заслуженный учитель Якутской АССР, Заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народного просвещения, кавалер двух орденов Ленина. Педагогический стаж 50 лет. 

Родился в 1889 г. в селе Кыллах Олекминского улуса. Учился в церковно-приходской школе в с. Кыллах, в Олекминском высшем начальном училище. По окончании Иркутской учительской  семинарии с 1909 г. учительствовал в церковно-приходской школе г. Олекминска. В 1912-1915 гг. учился в Иркутском учительском институте. До 1919 г. – учитель и заведующий высшим начальным училищем.  В 1923 г. едет в Москву для продолжения образования в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской. После окончания факультета крестьянской молодежи получил квалификацию преподавателя естествознания с организационным уклоном. 

По приезде в Олекминский район основал 2-Нерюктяйинскую школу крестьянской молодёжи, которой руководил до 1945 г. Главным достижением в эти годы было создание трудовой школы, где были подсобное хозяйство, скотный двор, слесарно-кузнечная мастерская. Всюду учащиеся работали сами, получая рабочие и сельскохозяйственные профессии. По инициативе Николая Михайловича в школе созданы учебные кабинеты. Он активно привлекал ребят  к общественной работе, развивая в детях способность к самоуправлению. Непосредственно под его руководством работали учком, комсомольская организация. Хорошо были поставлены спортивная работа, художественная самодеятельность. Её активным участником был сам Николай Михайлович.

Несмотря на загруженность, учитель занимался научной работой: собирал ценные материалы по фольклору, краеведению и посылал их в Институт языка, литературы и истории.

При содействии Кундэ и в соавторстве с А. С. Григорьевым Н. М. Корнилов написал первый букварь для ликбеза.

Корнилов Н.М. неоднократно избирался депутатом сельского и районного Советов народных депутатов. В 1950 г. избран депутатом Верховного Совета СССР, первым депутатом от Якутии.

Продолжателями просветительской деятельности Н. М. Корнилова стали его дети, внуки и правнуки. Уже четвертое поколение учительской династии Корниловых работает в родной школе.

Имя Николая Михайловича Корнилова занесено в Республиканскую Книгу Почета и в I том педагогической энциклопедии.

Ссылки 
 Корнилов

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Выпускники Иркутской учительской семинарии